Deschner est un patronyme porté notamment par :

 Günther Deschner ((1941-2023), historien et journaliste allemand ;
 , joueur allemand de football ;
 Karlheinz Deschner (1924-2014), chercheur et écrivain allemand ;
  (1997-), joueur allemand de basket-ball.

Patronyme germanique